Swimming Upstream, film del 2002 diretto da Robert J. Emery
Una bracciata per la vittoria (Swimming Upstream), film del 2003 diretto da Russell Mulcahy